Kinloki bezeichnet:

 einen Fluss in Osttimor, siehe Tono (Fluss)
 ein Dorf in Osttimor, siehe Naimeco